Osoby o tym nazwisku:
 Erich Lachmann – niemiecki murarz i policjant, dowódca straży w obozie zagłady w Sobiborze
 Gerhard Lachmann – niemiecki członek załogi obozów koncentracyjnych, zbrodniarz nazistowski
 Karen Lachmann – duńska florecistka
 Karl Lachmann – niemiecki filolog i krytyk
 Piotr Lachmann – niemiecko-polski poeta, eseista, reżyser teatralny oraz tłumacz
 Robert Lachmann – niemiecki etnomuzykolog